Појам  може да се односи на:
 Леви (син Јаковов)
 Леви (племе)
Леви (Квебек), град у Канади у покрајини Квебек
 Леви (Финска)
 Леви (Торино), насеље у Италији у округу Торино, региону Пијемонт